Eduardo Plantagenet (Castillo de Middleham, 1473 - Ib., 9 de abril de 1484), llamado también Eduardo de Middleham por su lugar de nacimiento, fue el único hijo del rey Ricardo III de Inglaterra y su esposa Ana Neville. Siendo el único hijo legítimo de su padre, murió en 1484 cuando tenía solamente 10 años de edad.

Al año siguiente de su muerte, su padre fue asesinado en la batalla de Bosworth con lo que el trono pasó a manos de Enrique Tudor, pretendiente de los Lancaster y descendiente de Eduardo III de Inglaterra a través de su madre Margarita Beaufort.

Nacimiento 

Eduardo supuestamente nació en diciembre de 1473 en el castillo de Middleham, una antigua posesión de su abuelo materno, Ricardo Neville, conde de Warwick, ubicada cerca de York y principal base de su padre en el norte de Inglaterra. Sin embargo la fecha de 1473 no es universalmente aceptada, así el historiador Charles Ross escribió que la fecha de 1473 carece de autoridad. De hecho, probablemente no nació hasta 1476. Esta postura se basa en la ley del Parlamento que se asentó durante la disputa entre Jorge, duque de Clarence y Ricardo sobre la herencia de Ana de Beauchamp, suegra de ambos, fechada en mayo de 1474. En esta ley, en la que la condesa de Warwick aparece como si estuviera naturalmente muerta, las dudas expuestas por Clarence sobre la validez del matrimonio de Ricardo y Ana Neville fueron abordados por una cláusula que protegía los derechos de Ricardo en caso de que su matrimonio fuera declarado nulo y sin efecto por la Iglesia y los reguardaba hasta un segundo matrimonio entre ellos. Sin embargo la ausencia de disposiciones referentes a sus herederos en caso de realizarse dicho divorcio parece confirmar que Ricardo y Ana no tenían descendencia en 1474.

Primeros años 
Tras su nacimiento, Eduardo permaneció normalmente en Middleham, siendo conocido por ser un niño enfermizo. En 1478, después de la ejecución del duque Jorge de Clarence por traición, Eduardo recibió el título de conde de Salisbury, el cual se extinguió con su muerte hasta ser restablecido a la familia Clarence durante el reinado de Enrique VII. 

El 26 de junio de 1483, su padre se convirtió en rey de Inglaterra, después de un discurso en las afueras de la catedral de San Pablo donde se declaró ilegítimos a los hijos del difunto rey Eduardo IV y a Ricardo su legítimo sucesor. Fue coronado la abadía de Westminster el 6 de julio de 1483 junto con su esposa. En enero del año siguiente su título al trono fue confirmado por el Parlamento mediante un estatuto del Parlamento denominado Titulus Regius.

Eduardo no estuvo presente en la coronación de sus padres, probablemente debido a la enfermedad. Posteriormente, el 8 de septiembre de 1483, fue creado príncipe de Gales y conde de Chester en una ceremonia en la catedral de York.Kendall P.M., Richard III, 1955.

Muerte 
A pesar de que Eduardo parece haber sido un niño delicado las causas de su muerte no son conocidas, sin embargo se cree que probablemente murió de tuberculosis. Su repentina muerte dejó a su padre sin heredero, John Rous, un historiador contemporáneo de la época, afirma que tras la muerte de Eduardo, Ricardo designó a su sobrino Eduardo, conde de Warwick como su heredero, pero no hay pruebas de tal suceso. De la misma forma, Juan de la Pole, conde de Lincoln también parece haber sido designado heredero de Ricardo, sin embargo nunca fue proclamado como tal.

Sepultura 

La ubicación de la tumba de Eduardo es desconocido. Un cenotafio ("tumba vacía") mutilado de alabastro blanco en la iglesia en Sheriff Hutton con la efigie de un niño durante mucho tiempo se creyó representaba a Eduardo de Middleham, pero ahora se sabe que es un trabajo anterior y posiblemente representa a un miembro de la familia Neville.

Títulos y armas

Títulos 
Eduardo ostentó los siguientes títulos:
 Desde el 15 de febrero de 1478: Conde de Salisbury
 Desde el 26 de junio de 1483: Duque de Cornualles
 Desde el 19 de julio de 1483: Lord teniente de Irlanda
 Desde el 24 de agosto de 1483: Príncipe de Gales y conde de Chester

Escudo de armas 
Desde 1483, Eduardo como príncipe de Gales ostentó las mismas armas de su padre diferenciadas por un lambel de plata de tres puntas.

Ancestros

Sucesión

Referencias

Bibliografía 
 
 

Nobles de Inglaterra del siglo XV
Casa de York
Realeza inglesa
Ricardo III de Inglaterra